Ферокарил има више значења:

 Ферокарил, Басуреро (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ферокарил, Гвадалупе Контрерас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику